Gürtelrose steht für:

 die Krankheit Herpes Zoster
 eine Art der Blumentiere, siehe Seeanemonen